Во время церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай, знаменосцы 91 национального олимпийского комитета (НОК) прибыли на Пекинский национальный стадион. Знаменосцы каждой страны-участницы вышли на стадион неформально друг за другом, а за ними маршировали все спортсмены. Флаги каждой страны не обязательно нёс тот же знаменосец, что и на церемонии открытия.

Порядок парада 
Спортсмены вышли на стадион в порядке, продиктованном олимпийской традицией. Как создатель Олимпийских игр, греческий знаменосец вышел первым. Страна, которая примет у себя следующие зимние Олимпийские игры, Италия, прошла маршем предпоследней, перед тем, как вошла принимающая страна Китай, а не между Новой Зеландией и Сербией, согласно китайскому алфавиту.

Используемый метод сопоставления был основан на именах, написанных иероглифами упрощенного китайского языка, и подобен тому , который используется в китайских словарях . Названия были отсортированы по количеству штрихов в первом символе имени, затем по порядку штрихов символа (в порядке 橫竖撇捺折, ср. метод Wubi), затем количество штрихов и порядок штрихов второго символа, затем следующего символа и так далее. Например, это поместило Сан-Марино () на 28-м месте, сразу перед Кыргызстаном (), потому что начальный символ «Сан-Марино» (圣) пишется 5 штрихами, а начальный символ «Кыргызстан» (吉) — 6 штрихами.

Список 
Ниже приводится список знаменосцев каждой страны. Список отсортирован по последовательности появления каждой нации на Церемонии. Имена даны в их официальных обозначениях МОК, а китайские имена следуют их официальным обозначениям Пекинского организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года .

Примечания 

Зимние Олимпийские игры 2022